Montenegró, európai ország

Helységek
Montenegro, Brazília (Rio Grande do Sul állam)
Montenegro, Kolumbia (Quindío megye)
Montenegro, Spanyolország (Andalúzia)
Montenegro de Cameros, Spanyolország (Soria tartomány)

Hasonló 
Monte Negro, Brazília (Rondônia állam)
Monte Negro, Mexikó (Oaxaca állam)

Művészet
Montenegro, Starling Lawrence regénye (1997)
Montenegro, svéd film (1981)